Neuharting ist der Ortsname von

 Neuharting (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Neuharting (Forstern), Ortsteil der Gemeinde Forstern, Landkreis Erding, Bayern